Alfons Hecher − zachodnioniemiecki zapaśnik, olimpijczyk
 Lorenz Hecher − zachodnioniemiecki zapaśnik, olimpijczyk
 Traudl Hecher − austriacka narciarka alpejska